Q*bert, een arcadespel
 DJ QBert, een Amerikaanse dj